Айскорри () — горный массив в Баскских горах.

Айскорри расположен на территории провинции Гипускоа. Его высшая точка, Айчури (Белый камень, 1551 м), является высшей точкой Баскских гор и автономного сообщества Страны Басков.

Геологически массив является восточной частью системы Кантабрийских гор. Как и Баскские горы, Айскорри сложен известняками эпохи мезозоя.

Снежный покров даже зимой нестабилен, но из-за высотности снег держится дольше, чем на других территориях Страны Басков. При зимнем потеплении возможны наводнения.

Примечания 

Кантабрийские горы
Гипускоа